Mitchell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Mitchell County (Georgia)
Mitchell County (Iowa)
Mitchell County (Kansas)
Mitchell County (North Carolina)
Mitchell County (Texas)